Güßgraben ist ein Gewässer. und Talname:

 Güßgraben (Aalbach), linker Zufluss des Aalbachs (zum Main) gegenüber Roßbrunn, Gemeinde Waldbüttelbrunn, Landkreis Würzburg, Bayern
 Güßgraben (Dettelbach), linker Zufluss des Dettelbachs (zum Main in Dettelbach) in Schnepfenbach, Stadt Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Güßgraben (Main), rechter Zufluss des Mains bei Retzbach, Markt Zellingen, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Güßgraben (Moosbach), rechter Oberlauf des Moosbachs, (zum Schafbach, Wittigbach) bei Moos, Gemeinde Geroldshausen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Güßgraben (Retzgraben), linker Zufluss des Retzgrabens (linker Oberlauf des Mailinger Bachs) bei Etting, kreisfreies Ingolstadt, Bayern
 Güßgraben, rechtes Nebental zum Trockental oberhalb des Ursprungs der Schambach (zur Altmühl bei Riedenburg) westlich von Schamhaupten, Markt Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Güßgraben, vermutlicher Unterlaufname des Sendelbach (Main, Veitshöchheim), rechter Zufluss des Mains in Veitshöchheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Güßgraben (Wern), rechter Zufluss der Wern nach Schnackenwerth, Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Güßgraben (Wiesent), rechter Zufluss der Wiesent (zur Regnitz) vor Streitberg, Markt Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern
 Güßgraben, Oberlaufname bis Greußenheim des Ziegelbach (Aalbach), rechter Zufluss des Aalbachs (zum Main) vor Uettingen, beide Gemeinden im Landkreis Würzburg, Bayern 

Siehe auch:
 Güßbach